Dit is een lijst van topscorers in de Eredivisie. De lijst bestaat in aflopende volgorde van aantal gemaakte doelpunten uit voetballers (mannen) die meer dan 120 doelpunten hebben gescoord in de Eredivisie vanaf het begin in het seizoen 1956/57 tot en met 16 oktober 2022. 

Topscorer
 Eredivisie (mannenvoetbal)
Eredivisie topscorer (mannenvoetbal)
Topscorer Eredivisie (mannenvoetbal)
Topscorer Eredivisie (mannenvoetbal)